Minderbroedersstraat (Brugge)
 Minderbroedersstraat (Hasselt)
 Minderbroedersstraat (Leuven)
 Minderbroedersstraat ('s-Hertogenbosch)
 Minderbroedersstraat (Venlo)